Prydz est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1846-1922), nouvelliste norvégien
Eric Prydz (né en 1976), disc jockey suédois

 (1868-1957), homme politique norvégien
 (1776-1827), officier militaire norvégien

Toponyme

Baie de Prydz, baie de la côte de Lars-Christensen

Homonymie de patronyme